Riadh Jelassi (7 de julho de 1971) é um ex-futebolista profissional tunisiano, atacante aposentado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tunísia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002